Drum steht für:

 Drum (County Roscommon), Stadt in Irland
 Drum (Zeitschrift), südafrikanische Lifestyle-Zeitschrift
 Drum, Originaltitel von Die Sklavenhölle der Mandingos, US-amerikanischer Film von Steve Carver und Burt Kennedy (1976) 
 Drum (1992), südafrikanischer Dokumentarfilm von Jürgen Schadeberg
 Drum (Schiff), eine Maxi-Yacht
 Drum – Wahrheit um jeden Preis, südafrikanisch-US-amerikanisch-deutscher Film von Zola Maseko (2004)
 Drum, Drehtabakmarke von Imperial Brands
 Drum, deutscher Name von Stvolínky, Gemeinde im Böhmischen Mittelgebirge, Tschechische Republik
 Drum Rock, Klippe im Wilhelm-Archipel, Antarktis

im NRHP gelistete Objekte:
 Drum Barracks, in Wilmington, Kalifornien, ID-Nr. 71000161
 Drum Hill High School, in Peekskill, New York, ID-Nr. 79003797
 Drum Point Lighthouse, in Solomons Island, Maryland, ID-Nr. 73000910

Drum ist der Familienname folgender Personen:
 Augustus Drum (1815–1858), US-amerikanischer Politiker
 Hugh A. Drum (1879–1951), US-amerikanischer Generalleutnant
 Karl Drum (1893–1968), deutscher Offizier und Befehlshaber u. a. der Heeresflieger
 Maximilian Drum (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Walter Drum, deutscher Zahnarzt 

The Drum steht für:
 The Drum (Roman), Roman von Alfred Edward Woodley Mason (1937)
 The Drum, Originaltitel von Gefahr am Doro-Paß, britischer Film von Zoltan Korda (1938)

Siehe auch:
 Drumm
 Dram
 Trum